Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2018/19.

Команды, проигравшие в предварительном и первом квалификационных раундах Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов - в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие на чемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов - в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде и на нечемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Расписание жеребьёвок и матчей

Участники

Чемпионский путь

Нечемпионский путь

Предварительный квалификационный раунд

Посев 
Всего в жеребьевке предварительного раунда приняли участие 14 команд. Семь команд с лучшим рейтингом были посеяны.

Матчи

Отчеты о матчах 

Маккаби (Тель-Авив) выиграл 2:1 по сумме двух матчей.

Уфа выиграл 4:3 по сумме двух матчей.

Аталанта выиграл 6:1 по сумме двух матчей.

РБ Лейпциг выиграл 4:2 по сумме двух матчей.

Аполлон (Лимасол) выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Тренчин выиграл 5:1 по сумме двух матчей.

Бордо выиграл 5:2 по сумме двух матчей.

Сигма выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

АЕК (Ларнака) выиграл 7:0 по сумме двух матчей.

Зенит выиграл 8:5 по сумме двух матчей в дополнительное время.

Гент выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Копенгаген выиграл 4:2 по сумме двух матчей.

Партизан выиграл 5:3 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 2:2. Бешикташ выиграл благодаря голу, забитому в гостях.

Олимпиакос выиграл 7:1 по сумме двух матчей.

Базель выиграл 2:0 по сумме двух матчей.

Генк выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Бернли выиграл 1:0 по сумме двух матчей в дополнительное время.

По сумме двух матчей счёт 3:3. Заря выиграл благодаря голам, забитым в гостях.

Брондбю выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Рейнджерс выиграл 3:1 по сумме двух матчей.

Стяуа выиграл 2:1 по сумме двух матчей.

Молде выиграл 3:0 по сумме двух матчей.

Сарпсборг 08 выиграл 2:1 по сумме двух матчей.

Рапид (Вена) выиграл 5:2 по сумме двух матчей.

Севилья выиграл 6:0 по сумме двух матчей.

Раунд плей-офф

Чемпионский путь

Посев 
Всего в розыгрыше раунда плей-офф Чемпионского пути приняло участия 16 команд.
Сеянные: 6 команд проигравших третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов (Чемпионский путь).
Несеянные: 10 команд победителей третьего квалификационного раунда Лига Европы (Чемпионский путь)

Участники были разделены на две группы по восемь команд, в которых три команды «сеянные» и пять команд «не сеянные».

Матчи

Отчеты о матчах 

Ф91 Дюделанж выиграл 5:2 по сумме двух матчей.

Селтик выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Карабах выиграл 3:1 по сумме двух матчей.

Лудогорец выиграл 5:0 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 1:1. Астана выиграл 2:1 в серии послематчевых пенальти.

Русенборг выиграл 5:1 по сумме двух матчей.

Мальмё выиграл 4:2 по сумме двух матчей.

Спартак Трнава выиграл 3:1 по сумме двух матчей.

Путь представителей лиг

Посев 
Всего в розыгрыше плей-офф приняли участие 26 команд - все победители третьего квалификационного раунда. Они были разделены на три группы: две из восьми команд, где четыре команды были «сеянными» и четыре команды были «несеянными» , и одна из десяти команд, где пять команд были «сеянными» и пять команд были «несеянными».

Причесание
 Команды выделенные курсивом обыграли команду с более высоким коэффициентом, тем самым были посеяны по коэффициенту соперника

Матчи

Отчеты о матчах 

Севилья выиграл 4:0 по сумме двух матчей.

Рапид выиграл 4:3 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счет 3:3. Аполлон выиграл благодаря голам, забитым в гостях.

Зенит выиграл 4:3 по сумме двух матчей.

АЕК Ларнака выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Олимпиакос выиграл 4:2 по сумме двух матчей.

Сарпсборг 08 выиграл 4:3 по сумме двух матчей.

Рейнджерс выиграл 2:1 по сумме двух матчей.

Бордо выиграл 2:0 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 0:0. Копенгаген выиграл 4:3 в серии послематчевых пенальти.

Бешикташ выиграл 4:1 по сумме двух матчей.

Генк выиграл 9:4 по сумме двух матчей.

РБ Лейпциг выиграл 3:2 по сумме двух матчей.

Ссылки

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2018/2019